My Morning Jacket, banda de música rock dels Estats Units
 Moscow Mathematical Journal, revista científica especialitzada en matemàtiques
 Michigan Mathematical Journal, revista científica especialitzada en matemàtiques
 Malawi Medical Journal, revista científica especialitzada en medicina
 Periodista multimèdia (del seu nom en anglès Multi-Media Journalist), periodista que elabora el seu propi material multimèdia
 Cannabis medicinal (del seu nom en anglès Medical MariJuana), preparat de Cannabis sativa per a ús terapèutic